Підгородна — селище міського типу Первомайського району Миколаївської області України;
 Підгородна — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської залізниці розташована в однойменному селищі міського типу.